Esterházy Antal
 Esterházy Antal (1676–1722) tábornagy
 Esterházy Antal (1820–1899) főrend, császári és királyi kamarás
 Esterházy Antal (1846–1892) országgyűlési képviselő

Hasonló nevűek
 Esterházy Pál Antal (1711–1762) herceg (II. Pál), császári tábornagy, Esterházy Miklós József, „Fényes Miklós” bátyja
 Esterházy Pál Antal (1738–1794) herceg (I. Antal), császári ezredes, „Fényes Miklós” fia
 Esterházy Pál Antal (1786–1866) (I. Antal herceg), diplomata, a király személye körüli miniszter, Sopron vármegye örökös főispánja

 Lásd még
 Esterházy Pál (egyértelműsítő lap)